Jan Sønksen (ur. 10 kwietnia 1973 w Odense) – duński piłkarz, występujący na pozycji obrońcy.

Życiorys 
Od 1987 roku występował w Odense Boldklub. W 1991 roku zadebiutował w seniorskim zespole. W dalszym etapie swojej kariery występował również w Nørre Aaby IK, Ikast FS, Silkeborg IF, Vejle BK i ponownie Odense BK. Ogółem w Superligaen rozegrał 206 meczów. W 2005 roku zakończył karierę.

Statystyki ligowe

Przypisy 

Duńscy piłkarze
Piłkarze Odense Boldklub
Piłkarze Ikast FS
Piłkarze Silkeborgu IF
Piłkarze Vejle BK
Ludzie urodzeni w Odense
Urodzeni w 1973